Bäumchen (Diminutiv von Baum) steht für:
 Bäumchen (Reichardtswerben), Ortsteil, jetzt Stadtteil von Weißenfels
 eine Hofschaft in Wülfrath, siehe Bäumchen (Wülfrath)

Siehe auch:
 Bäumchen-Weichkorallen
 Bäumchen-Leitermoos
 Keniabäumchen
 Herriger Bäumchen
 Das singende, klingende Bäumchen
 Bäumchen wechsel dich, ein Kinderspiel
 Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich Film
 Das güldene Bäumchen
 Einzelnes Bäumchen
 Bäumle
 Bäumlein